Флаг муниципального образования Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 мая 2010 года и 25 сентября 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6341.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх равных вертикальных полос — голубой, жёлтой и голубой; жёлтая полоса несёт изображение волнообразно вьющейся виноградной лозы выполненной в зелёном и сиреневом цветах, а каждая из голубых полос — жёлтыми обращёнными лезвиями к краям саблями (имеющими дужки на эфесах), вложенными в жёлтые ножны».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Вышестеблиевского сельского поселения.

Вышестеблиевское сельское поселение расположено в центральной части Таманского полуострова, на берегах лиманов Цокур и Кизилташского — крупнейшего лимана Таманской системы. Деление полотнища на голубые и жёлтую часть аллегорически показывает расположение поселения на побережье.

Символика виноградной лозы многозначна:

— лоза отражает виноградарство как основной вид сельского хозяйства,

— помимо виноградарства заметную роль играет и виноделие — на территории сельского поселения работают два винзавода,

— виноград аллегорически показывает плодородие почв, ставших основой развития земледелия как фундамента экономики сельского поселения. Виноград — традиционный символ богатства, изобилия, гостеприимства и щедрости, трудолюбия и щедрости.

Сабли символизируют Запорожское казачество — именно казаки были первыми оседлыми жителями этих мест, не только освоившими эти земли, но и ставшими первыми защитниками проходившей здесь государственной границы.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, стабильности, солнечного тепла и жизненной энергии.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, цвет морских просторов и бескрайнего неба, подчёркивает приморское расположение Вышестеблиевского сельского поселения.

Зелёный цвет — символ молодости, здоровья, жизненного роста, природы.

Сиреневый цвет (пурпур) — символ славы, древности происхождения, достоинства.

Примечания 

Флаги с изображением винограда
Флаги с изображением сабли